McGriff  peut faire référence à 
Fred McGriff (né en 1963), un ancien joueur de baseball américain
 Hershel McGriff (né en 1927), un pilote automobile américain
Jimmy McGriff (né en 1936), un organiste de jazz américain

Homonymie de patronyme